Il singolare del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fernando Vicente che ha battuto in finale Jan Frode Andersen 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Carlos Costa (quarti di finale)
 Fernando Vicente (Campione)
 Julián Alonso (primo turno)
 Oliver Gross (primo turno)

 Juan Antonio Marín (secondo turno)
 Galo Blanco (quarti di finale)
 Albert Portas (semifinali)
 Arnaud Di Pasquale (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 1998